Drei – film del 2010 diretto da Tom Tykwer
 Benedetto Drei (1580-1637) – architetto e fiorista italiano
 Davide Drei (n. 1965) – politico italiano
 Ercole Drei (1886-1973) – scultore e pittore italiano
 Giovanni Drei (1881-1950) – bibliotecario e storico italiano